Kruševica je lahko:
 Kruševica, Lazarevac (Srbija)
 Kruševica, Prokuplje (Srbija)
 Kruševica, Raška (Srbija)
 Kruševica, Vlasotince (Srbija)
 Kruševica, Lukavac (Bosna in Hercegovina)
 Kruševica, Slavonski Šamac (Hrvaška)
 Kruševica, Črna gora